Evžen Mořic, princ savojský, hrabě ze Soissons, francouzsky Eugène Maurice de Savoie-Carignan (3. května 1635, Chambéry – 7. června 1673, Unna) byl francouzský šlechtic a generál, syn velkého generála třicetileté války Tomáše Františka Savojského a otec jednoho z největších vojevůdců konce 17. a počátku 18. století, Evžena Savojského.

Ve věku 22 let se stal velitelem švýcarské gardy ve Vatikánu a oženil se s Olympií Manciniovou, neteří kardinála Mazarina. Vyznamenal se při obléhání Montmédy a v bitvě na dunách, kde byl raněn. Byl jmenován generálem, guvernérem Bourbonska a správcem Champagne. V roce 1672 vedl velice úspěšný vpád do Holandska, který mu vynesl velké uznání a předpokládalo se jeho brzké povýšení do hodnosti maršála a vstup mezi vévody. V květnu však onemocněl neznámou horečnatou nemocí, na kterou posléze zemřel. Bylo vysloveno podezření, že byl otráven svojí manželkou, ale většina historiků to odmítá jako nesmysl, neboť (pomineme-li otázku, zda byla Olympe Mancini, hraběnka ze Soissons, takového činu schopná) nejenže neměla k něčemu takovému důvod, ale navíc jí smrt manžela, který jí byl věrnou oporou při jejích politických hrách, velice uškodila.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzští válečníci
Francouzští šlechtici
Evžen Mořic Savojský
Narození v roce 1635
Úmrtí v roce 1673
Muži
Narození v Chambéry
Úmrtí v Severním Porýní-Vestfálsku
Narození 3. května
Úmrtí 7. června